lengyelfalvi Orbán Ferenc (16/17. sz.) udvarhelyszéki főkapitány
 Orbán Ferenc (1847–?) utazó, földrajzi szakíró, állami felső kereskedelmi akadémiai igazgató
 Orbán Ferenc (1874–1961) építész
 Orbán Ferenc (1905–1989) atléta (1928. évi nyári olimpián szerepelt)
 Orbán Ferenc (1938) kolozsvári újságíró
 Orbán Ferenc zeneszerző (M Studio)
 Orbán Ferenc (Csíktaploca, 2003-ban 80 éves volt) életműdíjas (2003) népi szobrász